Z, slovo
 Z (1969.), film iz 1969.
 Z (registracijska oznaka), registracijska oznaka Zambije